Iliade – Poema epico di Omero

Traduzioni
Iliade – Traduzione di William Cullen Bryant.
Iliade – Traduzione in versi di Vincenzo Monti.
Iliade (Iliad) – Traduzione in versi di Alexander Pope.

Altro
Irisbus Iliade – un autobus da turismo prodotto da Irisbus.